Биг Хорн има више значења:
 Биг Хорн (планине)
 Биг Хорн (река)
 Округ Биг Хорн (Вајоминг)
 Округ Биг Хорн (Монтана)
 Биг Хорн (Вајоминг)